Ian Wright peut faire référence à :

 Ian Wright (1963-) : joueur anglais de football ;
 Ian Wright (1961-) : rameur néo-zélandais ;
 Ian Wright, dit DJ Plague (1979-), DJ de speedcore canadien ;
 Ian Wright (1965-) : animateur de télévision britannique

Voir aussi 

 Iain Wright

Homonymie de personnes
Homonymie